

Personnes 
 Saint Lambert, évêque du , également connu sous le nom de Lambert de Maastricht
 Saint Lambert de Vence, évêque du , également connu sous le nom de Lambert de Bauduen
 Jean-François de Saint-Lambert, poète lorrain puis français du , membre de l’Académie française.
 Saint Lambert de Saragosse († ), martyr céphalophore
 Monsieur de Saint-Lambert,  claveciniste et compositeur français, actif vers 1700.

Édifices religieux

Toponymes

Place Saint-Lambert, place dans le cœur de Liège, Belgique
 Val-Saint-Lambert, quartier de Seraing, Belgique
 Saint-Lambert, village de la commune de Walcourt
 Woluwe-Saint-Lambert, commune de Bruxelles (Belgique)
 Tourinnes-Saint-Lambert, commune du Brabant wallon (Belgique)
 Saint-Lambert, localité du village de Tourinnes-Saint-Lambert.
 Place Saint-Lambert (Laeken), ancienne commune de Laeken, localité de la ville de Bruxelles.
 Saint-Lambert, lieu-dit de Sainte-Marie, village de la commune belge d'Étalle.



Communes 
 Saint-Lambert, commune française du Calvados
 Saint-Lambert, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux
 Saint-Lambert, ancienne commune française de Vaucluse, aujourd'hui intégrée à Lioux
 Saint-Lambert, commune française des Yvelines
 Saint-Lambert-et-Mont-de-Jeux, commune française des Ardennes
 Saint-Lambert-des-Levées, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Lambert-du-Lattay, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Lambert-la-Potherie, commune française de Maine-et-Loire
 Saint-Lambert-sur-Dive, commune française de l'Orne
 Autréville-Saint-Lambert, commune française du département de la Meuse

Quartiers 
 Saint-Lambert, quartier de Marseille
 Saint-Lambert, quartier de Nice
 quartier Saint-Lambert ou  de Paris, un des 80 quartiers administratifs de Paris et un des 4 quartiers administratifs du  ; il tire son nom de l’église Saint-Lambert de Vaugirard
Saint-Lambert, quartier de Pauillac



Saint-Lambert, municipalité de paroisse canadienne d'Abitibi-Ouest au Québec
 Saint-Lambert, ville canadienne de la Montérégie au Québec
 Saint-Lambert-de-Lauzon, municipalité de paroisse canadienne de La Nouvelle-Beauce au Québec
 Saint-Lambert, ancienne circonscription électorale fédérale
 Gare Saint-Lambert, gare ferroviaire située dans la ville du même nom en Montérégie

Divers 
 Saint-Lambert,  variété de fraise.
 Cristalleries du Val-Saint-Lambert, célèbre entreprise de cristallerie installée dans les bâtiments de l'ancienne abbaye du Val-Saint-Lambert, à Seraing (Liège, Belgique)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France